Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Eeklo. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen

Onroerend erfgoed in Eeklo
Eeklo